Комп'єнське перемир'я — договір від 11 листопада 1918 року про припинення воєнних дій між Антантою і Німеччиною, що ознаменував завершення Першої світової війни.
 Комп'єнське перемир'я (1940) — договіг від 22 червня 1940 року між нацистською Німеччиною і французьким капітулянтським урядом Філіппа Петена.